Baelz steht für:

 W. Baelz & Sohn, deutscher Wärmetechnikhersteller

Bälz ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Bälz (1849–1913), deutscher Internist, Anthropologe und Leibarzt der Kaiserlichen Familie von Japan
 Karl Bälz (1820–1881), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Karl von Bälz (1860–1945), württembergischer Jurist
 Moritz Bälz (* 1969), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Walter Bälz (1881–1957), deutscher Ingenieur und Unternehmer

Siehe auch:
 Belz